Wayne Hennessey vagy  Wayne Robert Hennessey (Bangor, 1987. január 24. –) walesi válogatott labdarúgó, a Nottingham Forest játékosa, kapusként.

Pályafutása

Sikerei, díjai 
Wolverhampton Wanderers
Angol másodosztály: 2008–09

Statisztika

Klubokban 
2020. szeptember 15-én lett frissítve.

A válogatottban 
2022. november 25-én lett frissítve.

Jegyzetek

További információk 

Walesi labdarúgók
Labdarúgókapusok
1987-ben született személyek
A Wolverhampton Wanderers labdarúgói
A Bristol City labdarúgói
A Stockport County labdarúgói
A Yeovil Town labdarúgói
A Crystal Palace labdarúgói
A Burnley labdarúgói
A Nottingham Forest labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Élő személyek